AKM peut faire référence à :
  ;
 Autoren, Komponisten und Musikverleger, une société de gestion des droits d'auteur autrichienne.

Voir aussi 
 AKM-59, un modèle d'AK-47 redessiné dans les années 1960